« Pontique » est un adjectif désignant :
 en anatomie, ce qui se rapporte à la zone du tronc cérébral appelée le pont ;
 en sciences de la terre et de la vie et en sciences humaines, ce qui a trait à la Mer Noire (l'ancien Pont Euxin), plus particulièrement :
 en océanographie, une mer pontique est stratifiée, avec une couche euphotique et oxygénée en surface contrastant avec des eaux profondes euxiniques et anoxiques ;
 en climatologie, le climat pontique est une variante transitionnelle du climat tempéré, avec des caractéristiques méditerranéennes, mais aussi continentales au nord (climat drossopontique) et subtropicales humides au sud (climat eupontique) ;
 en géologie, le bassin pontique est la formation tectonique correspondant à la mer Noire (bassin océanique résiduel de l'océan Paratéthysien ou bien graben de l'orogénèse himalayo-alpine, selon les hypothèses), et dont le point le plus profond se situe à  sous le niveau de la mer ;
 en géographie, sont pontiques la vaste plaine située au nord de la mer (par francisation du russo-ukrainien Причерноморске Низменность) et, au sud-est de celle-ci, le pays du Pont en Turquie, où se trouve la chaîne pontique (ou Alpes pontiques), ensemble montagneux du nord-est de l'Anatolie, longeant la mer Noire et culminant à  au mont Cauron ou Kaçkar ; 
 en biogéographie, le  domaine  pontique comprend les rives ouest, sud et est de la mer Noire ; au nord, la steppe pontique est une formation végétale qui s'étend sur l'Ukraine et la Russie méridionales ; au sud-est, la forêt pontique est l'écorégion spécifique des Alpes pontiques ;
 en botanique, des plantes à fleurs endémiques de la mer Noire sont par exemple la gentiane pontique ou Gentiane indigo, et le rhododendron pontique du genre Rhododendron de la famille des Ericacées ;
 en ichtyologie, l’alose pontique (Alosa pontica Eichwald, 1838) est un poisson de la mer Noire ;
 en archéologie préhistorique, les Pontiques sont un ensemble de peuples et de cultures du Néolithique qui occupaient les alentours de la mer Noire ;
 en archéologie historique, l’Héraclée pontique, la Nicopolis pontique et l’Olbia pontique sont trois colonies grecques antiques de la mer Noire, par distinction des nombreuses autres  ou  et des cinq autres Olbia, dont la ligure et la sarde ;
 en histoire de la philosophie, Héraclide le Pontique est un astronome et philosophe platonicien du  avant notre ère ;
 en histoire littéraire, les Pontiques sont un recueil d'Ovide ;
 en histoire du christianisme, Évagre le Pontique est un religieux du  né à Ibora ;
 en ethnologie, les Pontiques sont les descendants des populations hellénophones (grecques ou hellénisées) du pourtour de la mer Noire ;
 en linguistique, le pontique est leur langue.

Note